500 mil Indianapolis 1956 (oficiálně 40th International 500-Mile Sweepstakes) se jela na okruhu Indianapolis Motor Speedway v Indianapolis v Indianě ve Spojených státech amerických dne 30. května 1956. Závod byl třetím v pořadí v sezóně 1956 šampionátu Formule 1.

Závod 

Poznámky

Náhradníci 
 První náhradník: Eddie Sachs (#58)

Jezdci, kteří se nekvalifikovali 
 Jay Abney (#87)
 George Amick (#33)
 Johnny Baldwin (R) (#91)
 Tony Bonadies (#25)
 Buddy Cagle (#81) - Pokazil nováčkovský test
 Bill Cheesbourg (#84, #87)
 Jimmy Davies (#31)
 Len Duncan (#51)
 Edgar Elder (#41) - Nedokončil nováčkovský test
 Giuseppe Farina (#9)
 Johnny Kay (#35)
 Mike Magill (#74)
 Ernie McCoy
 Jim McWithey (#77)
 Earl Motter (#9, #41)
 Roy Newman (#74)
 Cal Niday
 Marvin Pifer (#75)
 Dickie Reese (#87)
 Eddie Russo (#10, #27, #33)
 Gig Stephens (#85)
 Len Sutton (#62)
 Marshall Teague (#3, #47)
 Shorty Templeman (#46)
 Leroy Warriner (#93)
 Chuck Weyant (#22)
 Dempsey Wilson (#22, #79)

Závodní poznámky 
 Pole position: Pat Flaherty – 4:07.26 (čas ve čtvrtém kole)
 Nejrychlejší úvodní kolo: Paul Russo – 1:02.32
 Sdílený vůz: Vůz# 10: Ed Elisian 123 kol a Eddie Russo 37 kol

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Formule 1 v roce 1956
500 mil Indianapolis
Sport v USA v roce 1956